Zain est un nom propre qui peut faire référence à  :

Lettre 
 Zain ou zayn, lettre de l’alphabet syriaque.

Prénom 
 Zain, prénom d'origine arabe.

Société 
 Zain, compagnie de télécommunications présente en Afrique et au Moyen-Orient.

Adjectif 
 Zain, adjectif français signifiant « sans marque de blanc » lorsqu’on parle du poil d’un animal.
 Zain, couleur noire mat de la robe du taureau de combat sans un poil blanc.

Voir aussi 
 Zayin ou zaïn, lettre de l’alphabet hébreu.